Desa Kertamukti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kertamukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,74, long 107,86), Jawa Barat, 
 Desa Kertamukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 107,38), Jawa Barat, 
 Desa Kertamukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,81, long 107,31), Jawa Barat, 
 Desa Kertamukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,48, long 107,53), Jawa Barat, 
 Desa Kertamukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,22, long 107,12), Jawa Barat, 
 Desa Kertamukti (administrativ by i Indonesien, lat -6,13, long 107,42), Jawa Barat, 
 Desa Kertamukti (administrativ by i Indonesien, lat -7,80, long 108,37), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar